Silerium nodiflorum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carlo Allioni, och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Silerium nodiflorum ingår i släktet Silerium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodiflorum